Валентина Григорьева:
 Григорьева, Валентина Владимировна (в девичестве Васильева) — советская лыжница и велогонщица.
 Григорьева, Валентина Степановна (1926—1972) — колхозница в колхозе «Дружба», Герой Социалистического Труда (1950).
 Григорьева, Валентина Яковлевна (1904—2000) — советская и российская художница и педагог.